Rokon (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
Rokon (Zuid-Soedan), een stad in zuid-Soedan